Жданович Антон Микитович (? — після 1660) — полковник київський, посол до Туреччини, Польщі, Московщини, генеральний суддя
 Жданович Віктор Францевич (1938) — радянський фехтувальник, триразовий олімпійський чемпіон.
 Жданович Данило Михайлович (?— бл. 1722) — царичанський сотник.
 Жданович Інокентій (?-1731) — ігумен, чернече ім'я Інокентій.
 Жданович Лев Іванович (1834—бл. 1901) — професор, викладач законів державного управління
 Жданович Павло Михайлович (?— 1725) — новосанжарський сотник, та полтав. наказний полковник
 Жданович Яків Миколайович (1886—1953) — архівіст, мистецтвознавець, мемуарист

Див. також 
 Ждановичі
 Жданов

Українські прізвища
Білоруські прізвища